Ка́рлос Умбе́рто Паре́дес (; ) — парагвайский футболист, полузащитник, в 1998—2008 гг. — игрок сборной Парагвая. Участник трёх чемпионатов мира.

Биография 
Паредес начал профессиональную карьеру в «Олимпии» в 1995 году и завоевал в составе этого клуба 4 чемпионских титула. Он стал самым молодым капитаном в истории «Олимпии», в возрасте всего 20 лет. В 2000 году Паредес перешёл в «Порту», где сразу же стал обладателем Кубка Португалии. По окончании сезона парагваец перешёл за 4,8 млн евро в итальянскую «Реджину», где он стал одним из лидеров команды на протяжении следующих 4 сезонов.

В 2006 году Карлос Умберто вернулся в Португалию, но на этот раз он очень редко появлялся на поле в составе лиссабонского «Спортинга», хотя в итоге во второй раз стал обладателем Кубка Португалии в сезоне 2006/07.

В 2008 году «Сеньор полузащиты», как называют Паредеса парагвайские СМИ, вернулся в «Олимпию», но ненадолго — из-за противоречий с тренером Паредес был вынужден выступать сначала за «Рубио Нью», а затем за «Спортиво Лукеньо». Но в 2011 году Паредес во второй раз вернулся в стан «чёрно-белых» и в том же году команда впервые с 2000 года сумела выиграть чемпионат Парагвая, ставший для самого Карлоса пятым в карьере. По состоянию на 2013 год Паредес является одним из лидеров и капитаном команды. В 2013 году помог «Олимпии» дойти до финала Кубка Либертадорес в седьмой раз в истории клуба.

Завершил карьеру футболиста по окончании сезона 2014. В 2016 году начал тренерскую карьеру.

В составе сборной Парагвая Паредес провёл с 1998 по 2008 год 74 матча и забил 10 голов. Он участвовал в трёх чемпионатах мира (1998, 2002, 2006) и двух Кубках Америки (1999, 2004).

Титулы 
  Чемпион Парагвая (5): 1995, 1997, 1998, 1999, 2011 (Клаусура)
  Обладатель Кубка Португалии (2): 2000/01, 2006/07
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Футбольные тренеры Парагвая
Тренеры ФК «Рубио Нью»
Тренеры ФК «Гуайринья»
Тренеры ФК «Индепендьенте» Асунсьон
Тренеры ФК «Фульхенсио Егрос»
Тренеры ФК «Спортиво Лукеньо»
Тренеры ФК «Такуари»